Реомюр, Рене Антуан — французский естествоиспытатель и натуралист, энтомолог, физик и математик.
 Реомюр — крупный ударный кратер в области южного побережья Залива Центральный, практически в центре видимой стороны Луны.
 Реомюр — Себастополь — станция Парижского метрополитена на границе 2-го и 3-го округов Парижа на пересечении линий 3 и 4.

См. также 
 Градус Реомюра — единица измерения температуры, в которой температуры замерзания и кипения воды приняты за 0 и 80 градусов, соответственно.